Kunchi puede referirse a:

Del japonés kunchi, "fiesta", "festividad" 
 Karatsu Kunchi,  fiesta anual en Karatsu, prefectura de Saga.
 Nagasaki Kunchi, la más famosa fiesta de Nagasaki.
 Shiota Kunchi, fiesta  en Shiota (Saga).

Localidades 
 Kunchi, localidad del estado de Kano, en Nigeria.
 Kunchi, asentamiento abandonado en Bonaire.